Unter Mazedonisches Volk kann man verstehen:

 die Staatsbürger Nordmazedoniens
 eine Ethnie, siehe Mazedonier (slawische Ethnie)
 eine andere, altertümliche Ethnie, siehe Antike Makedonen